Luhmer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Luhmer (* 1941), deutscher Betriebswirtschaftler und Hochschullehrer
 Klaus Luhmer (1916–2011), deutscher Jesuit und Pädagoge